Alessandro Pasqualini, un architecte et ingénieur italien ;
 Jean Pasqualini (1926-1997), un écrivain sino-français ;
 Jean-Pierre Pasqualini (1958-), un journaliste, animateur de radio et de télévision français ;
 Juliette Pasqualini (1838-1906), une cantatrice corse ;
 Marc'Antonio Pasqualini (1614-1691), un castrat chanteur d’opéra italien.